Пантелеймо́новка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Пантелеймоновка — до 2017 г. название села Шубаркайын в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Пантелеймоновка — село в Лесозаводском городском округе Приморского края.
 Пантелеймоновка — село в 1926 году в составе РСФСР, Крымская АССР, со временем более известное как Пантелеевка. Ныне упразднено.

Украина 
 Пантелеймоновка — посёлок городского типа в Горловском горсовете Донецкой области.
 Пантелеймоновка — село в Ясиноватском районе Донецкой области.

См. также 
 Пантелеймоновское
 Нижняя Пантелеймоновка